Jean Béliveau (1931-2014), joueur canadien de hockey professionnel.
 Jean Béliveau (1955-), personne qui, en 2011, a conclu un tour du monde en marchant.

Voir aussi 
 Béliveau, page d'homonymie